

Presentación previa 
Facundo Bagnis fue el campeón defensor, logró defender el título con éxito.

Facundo Bagnis derrotó en la final a Rogério Dutra Silva.

Cabezas de serie 

 ' Facundo Bagnis (Campeón)
  Roberto Carballés Baena (Segunda ronda)
  Rogério Dutra Silva (Finalista)
  Máximo González (Segunda ronda)

<ol start=5>
  Carlos Berlocq ''(Baja)
  Facundo Argüello ''(Segunda ronda)
  Nicolas Kicker ''(Primera ronda)
  Guilherme Clezar ''(Cuartos de final)

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Challenger de Santiago 2016